Diaglyptellana är ett släkte av steklar som beskrevs av Horstmann 1976. Diaglyptellana ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Brokparasitsteklar
Diaglyptellana